Halkbank Ankara (handball)
 Halkbank Ankara (volley-ball féminin)
 Halkbank Ankara (volley-ball masculin)